Пангани:
 Пангани (река) — река в Танзании.
 Пангани (город) — город в Танзании в устье реки Пангани.

См. также 
 Пангани-Фоллс — гидроэлектростанция в Танзании на реке Пангани.